Route nationale 25 (Argentinië)
Route nationale 25 (België)
Route nationale 25 (Colombia)
Route nationale 25 (Estland)
Route nationale 25 (Frankrijk)
Route nationale 25 (Luxemburg)
Route nationale 25 (Marokko)
Route nationale 25 (Madagaskar)